16-й чемпионат Европы по баскетболу среди женщин в 1978 году проходил в четырёх польских городах Конин, Торунь, Зелёна-Гура и Познань. В финальной стадии приняли участие 13 национальных сборных. На первом этапе 12 команд в 3-х группах определили шестёрку участников второго этапа, где к ним добавились хозяйки турнира польские баскетболистки. На втором этапе 7 сборных в групповом турнире разыграли медали чемпионата. Чемпионками Европы в 14-й раз стали баскетболистки сборной СССР.

Предварительный этап

Группа A

Группа B

Группа С

Финальный раунд

Квалификационный раунд за 8-е — 13-е места

Итоговое положение

Составы команд

Ссылки 
 Чемпионат Европы 1978 на сайте ФИБА-Европы
 Чемпионат Европы 1978 на сайте www.todor66.com

1978
1978 год в баскетболе
Чемпионаты Европы в 1978 году